Palangerd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Palangerd (ort i Ilam), 
 Palangerd (ort i Kermanshah), 

Robotskapade Iranförgreningar